Фернандо Канон Фаустино-и-Алумно (, 6 августа 1860, Биньян — 18 июля 1938) — филиппинский революционер, поэт, врач, музыкант, инженер, изобретатель и шахматист.

Биография 
Родился в семье богатого землевладельца Фернандо Канона-старшего и его жены Бласы Алумно.

В раннем возрасте был перевезен родителями в Интрамурос.

Окончил Муниципальный атенеум в Маниле. Затем жил и учился в Испании. Окончил медицинский факультет Центрального университета в Мадриде.

В Испании познакомился с Тересой Батлье, на которой впоследствии женился.

После возвращения на Филиппины занимал пост министра социального обеспечения в  (1898—1899 гг.). Во время Филиппино-американской войны 1899—1902 гг. служил в звании генерала в провинции Нуэва-Виская.

После поражения революционных сил отказался присягнуть США и был выслан из страны. Жил в Испании, где занимался медицинской практикой и преподаванием машиностроения и электротехники. По возвращении на родину с 1907 г. преподавал в .

Литературная деятельность 
Первое литературное произведение опубликовал в 1889 г. в газете  (сонет "A las dalagas malolenses").

Главные произведения — поэмы "Flor ideal" (1910), "A la Laguna de Bay" (1921), "Rizal artista" (1923), книга очерков "Cundiman, Kuriapi, Kawit, Fire-resistant roofs for light materials, Ohm’s Law" (воспоминания о жизни в Испании, 1910—1914).

Другие виды деятельности

Изобретения 
Изобретательская деятельность Канона касалась медицины и техники. Он запатентовал мыло для прокаженных. Технические изыскания Канона были связаны с усовершенствованием электротерапевтических устройств. Также он сконструировал трость с функцией электрошокера.

Музыка 
Канон занимался игрой на классической гитаре. Во время жизни в Испании он брал уроки у знаменитого гитариста Ф. Тарреги. Также играл на филиппинском народном инструменте куриапи, был автором одной из первых статей об этом инструменте. В 1916 г. стал первым секретарем вновь образованной консерватории при .

Шахматы 
Был сильным шахматистом-любителем. Во время жизни в Испании стал чемпионом Каталонии (1905 г.; выиграл матч у Х. Монтанера, титул разыгрывался впервые). После возвращения стал победителем первого чемпионата Филиппин (1908 г.). О других соревнованиях, в которых Канон мог принимать участие, сведений нет. Также нет его личных карточек в базах шахматных партий.

Примечания 

Шахматисты Филиппин
Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Родившиеся в Биньяне
Революционеры Филиппин
Министры Филиппин
Поэты Филиппин